Fernliebe steht für:
 Fernidol, ein literarisches Motiv, bei dem eine Figur sich in eine andere verliebt, der sie nie persönlich begegnet ist
 Fernbeziehung, in der Soziologie eine Liebesbeziehung oder Partnerschaft zwischen Personen, die an unterschiedlichen Orten leben
 Star-Schwärmerei, in der Sozialpsychologie die unerwiderte Verliebtheit eines Fans in einen Star

Siehe auch:
 Liebe
 Verliebtheit